

Istruzione 
 VAK – modello teorico di stili d'apprendimento (Visual, Auditory, Kinesthetic – visuale, uditivo, cinestetico)

Codici 
 VAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chevak (Alaska) (Stati Uniti)